Anthony Edwards peut désigner :
 Anthony Edwards (1962-), acteur américain 
 Anthony Edwards (2001-), basketteur américain